Siméon est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Siméon est un prénom masculin, variante de Simon. Il a pour formes féminines Siméone, Siméonie et Siméonne.

Siméon est aussi un patronyme.

Personnages bibliques 
 Siméon, personnage biblique fils de Jacob.
 Siméon le Sage, vieillard qui accueillit Jésus au temple de Jérusalem.

Saints chrétiens 
 voir

Souverains 
 Siméon  de Bulgarie est un ancien tsar de Bulgarie (893-927).
 Siméon II de Bulgarie (1937-) est une personnalité politique bulgare.

Artistes 
 Fernand Siméon (1884-1928) est un peintre français,
 André Siméon (1893-1970) est un acteur français,
 Jean-Pierre Siméon (1950-) est un poète français,
 Christian Siméon (1960-) est un dramaturge et sculpteur français.

Autres 
 Siméon le yéménite (vers 80-120), rabbin et tanna, actif en Judée.
 Siméon le Juste (שמעון הצדיק), historien et grand prêtre du  ;
 Siméon de Durham (actif entre 1100 et 1150), moine bénédictin et un chroniqueur et historien anglais de la cathédrale de Durham ;
 Comte Joseph Jérôme Siméon (1749-1842), homme politique français, ministre de l'intérieur ;
 Siméon Denis Poisson (1781-1840), mathématicien, géomètre et physicien français ;
 Rémi Siméon (1827-1890), linguiste français ;
 Siméon Le Sage (1835-1909), haut fonctionnaire canadien responsable de la colonisation de l'Abitibi-Témiscamingue ;
 Jacky Siméon (1952-), raseteur et écrivain français ;
 Charles Siméon (1982-), haltérophile seychellois.

Arts 
 Les Sept Siméon est un conte populaire russe ;
 Siméon est une comédie dramatique réalisée par Euzhan Palcy en 1992.

Toponymes 
Mont Siméon au nord de la Syrie

Voir aussi 
  (toponymes)

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque
Homonymie de patronyme